Бендеман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бендеман, Эдуард (1811—1889) — немецкий художник.
 фон Бендеман, Маргарете (более известна под фамилией Зусман; 1872—1966) — немецкая поэтесса, эссеист, литературовед.